Antifilo (Antiphilus) es un nombre de varón griego antiguo. Puede referirse a:

 Antifilo, pintor helenístico.
 Antifilo (arquitecto), del que sólo se sabe que junto con Pothaesus y Megacles, construyó el tesoro de los cartagineses en Olimplia.
 Antifilo (general), ateniense, sucesor de Leóstenes en la guerra lamiaca en 323 a. C., que obtuvo una victoria sobre Leonato.
 Antifilo de Bizancio, escritor de epigramas.